Thaw ist der Familienname folgender Personen:
 Abigail Thaw (* 1965), britische Schauspielerin
 David Thaw (1928–2006), US-amerikanischer Sänger
 Helga Hösl-Thaw (1940–2015), deutsche Tennisspielerin
 John Thaw (1942–2002), britischer Schauspieler
 Harry Kendall Thaw (1871–1947), US-amerikanischer Millionenerbe und Mörder
 Zayar Thaw (1981–2022), birmanischer Politiker, Hip-Hop-Künstler und Aktivist